Charcot este numele de familie a următoarelor personalități:

 Jean-Martin Charcot - neurolog francez; 
 Jean-Baptiste Charcot - explorator francez.